Der Henker von London ist der Titel folgender Filme:

 Der Henker von London (1939), US-amerikanischer Horrorfilm von 1939; Originaltitel: Tower of London
 Der Henker von London (1963), deutscher Kriminalfilm von 1963